Шлайхер (округ, Техас), Округ Шлайхер () — округ (графство) у штаті Техас, США. 
 Август Шлайхер (; 19 лютого 1821 — 6 грудня 1868) — німецький мовознавець, визначний представник порівняльно-історичного мовознавства.